

Geografia 
 Roa – frazione di Cencenighe Agordino (Italia)
 Roà dei Garie, Roà dei Savi, Roà dei Mozzi – borgate di Roburent (Italia)
 Roa – cittadina nel comune di Lunner (Norvegia)
 Roa – comune della Castiglia e León (Spagna)
 Roa – Valle tra Lamon e Castello Tesino

Sigle 
 Radiazioni ottiche artificiali
 Return on assets – un indice di bilancio
 Russkaja osvoboditel'naja armija (Esercito russo di liberazione) – corpo armato creato dai tedeschi in funzione antisovietica durante la seconda guerra mondiale

Codici 
 ROA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Roanoke (Virginia) (Stati Uniti)
 roa – codice ISO 639-2 alpha-3 per le lingue romanze

Persone 
 ROA – writer belga 
 Carlos Roa – calciatore argentino

Altro 
 Roa – genere di pesci marini appartenenti alla famiglia Chaetodontidae
 Roa – personaggio dell'universo espanso di Guerre stellari